Michałów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski
 Michałów (powiat Pińczowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Pińczowski